Rouya polygama är en flockblommig växtart som först beskrevs av René Louiche Desfontaines, och fick sitt nu gällande namn av Auguste Henri Cornut de Coincy. Rouya polygama ingår i släktet Rouya och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
polygama